L'édition masculine 2017 du tournoi de tennis de Washington se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Alexander Zverev remporte l'épreuve en simple, Henri Kontinen et John Peers celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain John Isner, de l'Australien Bernard Tomic, du Britannique Daniel Evans et de l'Ukrainien Illya Marchenko. Ils sont respectivement remplacés par Marc Polmans, Stefan Kozlov, Ruben Bemelmans et Reilly Opelka.

Pendant le tournoi 
Deux défaites surprenantes sont à noter sur le banc des Français dès leur entrée en lice face à des joueurs hors du top 200 au classement ATP. Celle du tenant du titre Gaël Monfils ( mondial) au  contre Yuki Bhambri, pourtant , et celle de Lucas Pouille ( mondial) au  face à Tommy Paul, .

Fort de sa victoire sur Lucas Pouille, Tommy Paul poursuit sur sa lancée et s'offre Gilles Müller, , en 1/8 de finale. L'Américain atteint ainsi pour la première fois de sa carrière les 1/4 de finale d'un tournoi ATP 500.

Lauréats 
Alexander Zverev remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Kevin Anderson.

En double, Henri Kontinen et John Peers décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Łukasz Kubot et Marcelo Melo. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington (WTA 2017)
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2017
Washington
Tennis aux États-Unis en 2017
Tennis en juillet 2017
Tennis en août 2017
Sport aux États-Unis en juillet 2017
Sport aux États-Unis en août 2017